Das Shanghai Masters 2009 war ein Snooker-Turnier, das vom 7. bis 13. September 2009 in Shanghai ausgetragen wurde.

Ronnie O’Sullivan gewann das Finale mit 10:5 gegen Liang Wenbo.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 7. September in Shanghai statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 3. bis 6. August 2009 in Prestatyn (Wales) statt.

Century Breaks

Qualifikationsrunde 
 138 Dominic Dale
 135 Gerard Greene
 129, 120 Jordan Brown
 127 Martin Gould
 126 Mark Davis
 118, 113, 102 Xiao Guodong
 115 Patrick Wallace
 114, 101 Andrew Higginson
 113 Graeme Dott
 112 Robert Milkins
 110, 103 Lee Spick
 108 Rod Lawler
 105 Bjorn Haneveer
 105 Matthew Selt
 105 Judd Trump
 100 Tony Drago

Finalrunde 
 133, 123, 106 Shaun Murphy
 132, 101 Ding Junhui
 129 Ken Doherty
 128, 104 Matthew Selt
 122, 103 Ricky Walden
 120, 118 Matthew Stevens
 118, 102 Liang Wenbo
 111 Ryan Day
 110, 101 Tian Pengfei
 109, 101, 101 Ronnie O’Sullivan
 102 Graeme Dott
 101 Mark Williams
 101 Stuart Bingham

Einzelnachweise

Weblinks 
 

2009
Snookerveranstaltung 2009